Christophe Humbert peut désigner :
 Christophe Humbert (1979-), un judoka, champion de France et d'Europe en 2005 ;
 Christophe Humbert (1979-), un basketteur français ;
 Christophe Humbert, un démocrate français.